Mister President (stripreeks)
 Mister President (muziekgroep)